Сельское поселение Черновка — сельское поселение в Самарской области:

 Сельское поселение Черновка — входит в Кинель-Черкасский район.
 Сельское поселение Черновка — входит в Сергиевский район.

См. также 
 Черновка